Makkosné Petz Brigitta dr. (Mosonmagyaróvár, 1974. március 30.–) magyar női nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens, biológia-testnevelés szakos tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsgát 1997-ben tette le, majd a játékvezetés alapkövetelményéhez szükséges tapasztalatokat a Győr-Moson-Sopron megye különböző labdarúgó osztályaiban szerezte meg. Hanacsek Attila korábbi nemzetközi labdarúgó-játékvezető, mentor javaslatára 2001-ben lett NB I asszisztense. 2007-ben Kaposváron mutatkozhatott be a felnőtt NB. I.-es bajnokságban. A női NB. I-ben, a Liga Kupában és a férfi NB II-ben partbíróként tevékenykedik, megyei tartalékmérkőzéseken pedig bíráskodik. FIFA előírás, hogy a legmagasabb osztályban a játékvezető csak egyféle szakmai feladatot láthat el, vezet vagy lenget. Pályafutásának eredményességéről így vélekedik: Akkor még kevés női játékvezető volt, s én jókor voltam jó helyen.

Nemzetközi játékvezetés
Az Amerikai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2005-től tartja nyilván női asszisztensi keretében. 2006-ban szülés miatt egy évet kihagyott, nem működött. Több nemzetek közötti válogatott (világbajnoki, Európa-bajnoki, felkészülési), Női UEFA-kupa, UEFA Női Bajnokok Ligája klubmérkőzésen, valamint FIFA utánpótlás tornákon segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Női labdarúgó-Európa-bajnokság
Anglia rendezte a 9., a 2005-ös női labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol a FIFA/UEFA JB asszisztensként jelölte, ám akkor épp babát várt, így nem tudta vállalni a felkérést.

Nemzetközi kupamérkőzések

Női UEFA-kupa 
A nőknél nincsen Bajnokok-ligája, az egyes országok bajnokcsapatai az Európai Labdarúgó-szövetség UEFA-kupájáért lépnek pályára. Gaál Gyöngyi egyik asszisztenseként tevékenykedett.

2007-2008-as Női UEFA-kupa

Sikerei, díjai 
2010-ben 10 éves jubileumi elismerésben részesült, az emléklapot Dubraviczky Attila Győr-Moson-Soprom megyei Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) elnöke adta át.

Források

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1974-ben született személyek
Élő személyek